Amazon.com, een Amerikaans bedrijf en webwinkel
 Volvo Amazon, een model personenauto van Volvo Car Corporation
 Amazon (televisieserie), een televisieserie uit 2009
 Amazon (Amalgam Comics), een personage van Amalgam Comics
 Amazon (band), een Braziliaanse heavymetalband